Čađavica (Kroatië), een gemeente in Kroatië
Čađavica (Bosnië), een plaats in de Bosnische republiek Srpska